Der Kleine Advokat ist die Studierendenzeitschrift der Juristenfakultät Leipzig. Erstmals erschien er im April 1995. 

Die Diskussionen um aktuelle Rechtsprobleme und Gesetzesnovellen stehen inhaltlich ebenso im Vordergrund wie Fakultätsangelegenheiten, allgemeine Hochschulpolitik und Kultur. Daneben finden sich Rezensionen und Porträts berühmter Juristen und Kolumnen.

Der Kleine Advokat interviewte in den letzten Jahren neben zahlreichen Professoren der Juristenfakultät Leipzig auch andere Juristen und Politiker der Zeitgeschichte wie Otto Schily, Herta Däubler-Gmelin, Paul Kirchhof, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Regine Hildebrandt, Cornelius Weiss, Monika Harms und Marion Eckertz-Höfer.

Die Zeitschrift ist kostenlos erhältlich. Sie erreicht in Spitzenzeiten eine Auflage von 2000 Exemplaren.

Weblinks 
 Webpräsenz

Kleine Advokat, Der
Zeitschrift (Deutschland)
Juristische Fachzeitschrift (Deutschland)
Universität Leipzig
Ersterscheinung 1995
Deutschsprachige Zeitschrift